Mekar Mukti (Sekampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de Indonesische provincie Lampung
 Mekar Mukti (Muara Telang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Mekar Mukti (Waluran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de Indonesische provincie West-Java